Il doppio del torneo di tennis Canella Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stefano Galvani e Martín Vassallo Argüello che hanno battuto in finale Jordan Kerr e Tom Vanhoudt 3-6, 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (primo turno)
 Jordan Kerr /  Tom Vanhoudt (finale)

 Álex López Morón /  Andrés Schneiter (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Giorgio Galimberti (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2003